Andrew Geddes peut désigner :

 Andrew Geddes (1783-1844), artiste écossais ;
 Andrew Geddes (19??-), entraîneur de tennis.

Voir aussi 

 Andrew James Wray Geddes (1906-1988), officier de la Royal Air Force ;
 Andy Geddes (1922-), footballeur écossais ;
 Andy Geddes (1959-), footballeur écossais.

Notes et références